Roy Francesco Salvadori (Dovercourt, Essex, 12 de maio de 1922 – Mônaco, 3 de junho de 2012) foi um ex-automobilista britânico nascido na Inglaterra.

Salvadori participou de 46 Grandes Prêmios de Fórmula 1 entre  e . Seus melhores resultados foram em : 3º lugar na Inglaterra e o 2º lugar na Alemanha.

Fórmula 1  
(legenda)

Resultados das 24 Horas de Le Mans

Ligações externas
 Perfil na ESPN F1

Pilotos de Fórmula 1 da Inglaterra
Pilotos da equipe Aston Martin de Fórmula 1